Grand Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grand Prairie Township (Illinois)
 Grand Prairie Township (Minnesota)
 Grand Prairie Township (Nebraska)
 Grand Prairie Township (North Dakota)
 Grand Prairie Township (Ohio)